Perejaslawl steht für:

 Fürstentum Perejaslawl, ein Teilfürstentum der Kiewer Rus
 Perejaslaw, eine Stadt in der Oblast Kiew der Ukraine
 Pereslawl-Salesski, eine russische Stadt in der Oblast Jaroslawl
 Perejaslawl-Rjasanski, der ursprüngliche Name der Stadt Rjasan